Стю́арт Литтл — американский мультсериал, основанный на книге Э. Б. Уайта и её экранизации. создан Red Wagon Entertainment и Sony Pictures Television для телеканала HBO Family. 13-серийный сезон был создан в 2003 году.

Оригинальная озвучка 
 Хью Лори — Фредерик Литтл
 Девид Кофман — Стюарт Литтл
 Майлз Джеффри — Джордж Литтл
 Куинтон Флинн — Снежок
 Дженнифер Хейл — Элеонора Литтл/Марта Литтл
 Андре Соглиуззо — Монти
 Мэтт Камински — Рик Рукус
 Кети Найими — Маргало
 Марк Хэмилл — Сокол/Клык
 Джефф Беннетт — вороны
 Майкл Чиклис — Тигр

Персонажи

Главные персонажи 
 Стюарт Литтл — второй сын мистера и миссис Литтл и средний ребёнок в семье. Также в эпизодах появляется в виде модели, созданной посредством компьютерной анимации (как в фильмах), с красной машиной и семейным портретом на фоне.
 Джордж Литтл — первый сын мистера и миссис Литтл и старший ребёнок в семье. Джордж помогает Стюарту в его приключениях.
 Снежок — персидский кот семьи Литтл. Помогает Стюарту в его приключениях вместе с Джорджем.
 Фредерик Литтл — муж Элеоноры, отец Джорджа, Стюарта и Марты.
 Элеонора Литтл — жена Фредерика, мать Джорджа, Стюарта и Марты.
 Марта Литтл — единственная дочь и младший ребёнок в семье Литтл. Сейчас она умеет ходить и говорить, иногда невнятно.
 Монти — старый друг Снежка, всё ещё хочет съесть Стюарта, иногда помогает ему.

Второстепенные персонажи 
 Рик Рукус — школьный друг Джорджа
 Маргало — подруга Стюарта, которая каждую зиму улетает на юг. Иногда она останавливается, чтобы посетить Литтлов.
 Сокол — старый враг Стюарта. В одном из эпизодов нанял ворон, чтобы те служили ему.
 Вороны — новые рекруты Сокола, которые помогают ему избавиться от Стюарта и его друзей.
 Тигр и Клык — 2 помойных кота, старые друзья Монти.

Список серий

Интересные факты 
 Некоторые актёры фильмов озвучили своих персонажей в мультсериале (например, Хью Лори в роли Фредерика)
 Два русских перевода возникли из-за того, что один показывался на телевидении, другой выпускался на дисках.
 В 6 серии все хотят вернуть вторник тако, но в одном из русских переводов его заменили на пиццу.
 Также между собой отличаются русские переводы и в 10 серии: Фредерик должен был выиграть в одном переводе лося, в другом слона.
 Знак зодиака Снежка — водолей (10 серия, один из русских переводов)

См. также 
 Стюарт Литтл
 Стюарт Литтл 2
 Стюарт Литтл 3: Зов природы

Мультсериалы США, запущенные в 2003 году
Мультсериалы США, завершённые в 2003 году
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы телеканала HBO
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке